50 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się 24 września 1988 roku podczas XXIV Igrzysk Olimpijskich w Seulu.

W tej debiutującej na igrzyskach konkurencji zwyciężył Amerykanin Matt Biondi, który czasem 22,14 ustanowił nowy rekord świata. Był to szósty medal (czwarty złoty) dla Biondiego na tych igrzyskach. Srebrny medal również zdobył reprezentant Stanów Zjednoczonych Tom Jager (22,36). Na najniższym stopniu podium stanął Giennadij Prigoda z ZSRR, który uzyskał czas 22,71.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 
Najszybszych ośmiu zawodników kwalifikuje się do finału A (Q), a kolejnych ośmiu do finału B (q).

 Swim-off

Finały

Finał B

Finał A

Przypisy

Bibliografia 
 

Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988